Ez a lista a 2013-as Drakula című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza. A sorozat 1. évad után végleg befejeződött 2014. január 24.-én. Magyarországon a sorozatot a Viasat6 sugározta.

Évados áttekintés

Első évad (2013-14) 

Televíziós sorozatok epizódlistái